Loyola est un prénom, un patronyme et un toponyme d'origine typiquement basque.

Sa signification reste mystérieuse à ce jour mais son étymologie la plus vraisemblable la relie à son origine toponymique. Loyola ou Loiola dériverait du mot basque "lohi", qui désigne la "terre mêlée d'eau" ou encore le "limon", essentiel à la fertilité des sols. Il s'agit d'un toponyme très répandu au Pays basque, dont l'occurrence la plus célèbre désigne le village où est né le saint catholique Ignace de Loyola: Eneko (Íñigo en castillan) est né dans le château de Loyola dans la commune d'Azpeitia, dans la province du Guipuscoa, au Pays basque (Espagne).

Ce toponyme de Loyola correspond également à un quartier de Saint-Sébastien (Espagne). Pendant de nombreux siècles Loyola (Loiola en basque) a été un quartier de fermes situé sur la rive de l'Urumea. Ces fermes disposaient de potagers cultivés sur les rivages et dans quelques cas d'embarcadères sur la rivière.

On trouve encore ce toponyme dans la capitale de la commune d'Arrazua en Biscaye.

Prénom et patronyme 
 Loyola est un prénom qui peut être masculin ou féminin, peu usité.
 Loyola est aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des jésuites (le plus célèbre des Loyola), auteur des Exercices spirituels ; fêté le 31 juillet.

Bâtiments religieux 
 Centro Loyola, centre universitaire jésuite à San Miguel, dans la banlieue de Buenos Aires, en Argentine
 Église Saint-Ignace-de-Loyola de Rome
 Église Saint-Ignace-de-Loyola de Québec 
 Sanctuaire de Loyola situé à Azpeitia au Pays basque, espagnol
 Voir également

Toponyme

Canada 
 Saint-Ignace-de-Loyola au Québec ;
 Campus Loyola, situé dans le district municipal du même nom dans l'ouest du quartier Notre-Dame-de-Grâce de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce de Montréal au Québec.

Espagne 
 Loyola quartier de la ville de Saint-Sébastien au Pays basque ;
 Loyola quartier de la ville d'Azpeitia au Pays basque.

États-Unis 
 Loyola, census-designated place située en Californie ;
 Loyola, station du métro de Chicago.

France 
 Habitation Loyola, habitation agricole esclavagiste de 1664 à1768, à Rémire-Montjoly en Guyane

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre alphabétique :
 Balthazar de Loyola (1631-1667), prince marocain converti au catholicisme et devenu prêtre jésuite.
 Loyola Hearn (1943), homme politique canadien.
 Loyola de Palacio (1950-2006), femme politique espagnole.

Patronyme 

 Margot Loyola (1918-2015), chanteuse et compositrice chilienne ;
 Mariana Loyola (1975-), actrice chilienne ;
 Nelson Loyola (né en 1968), escrimeur cubain ;
 Rod Loyola (né en 1974), homme politique canadien.
 Annabel Loyola (née en 1971), cinéaste franco-canadienne.

Astronomie 
 (3589) Loyola, astéroïde nommé en mémoire du lieu de naissance d'Ignace de Loyola.

Homonymie de toponyme
Prénom épicène